

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

Czerwiec 2021

Lipiec 2021

Sierpień 2021

Wrzesień 2021

Październik 2021

Listopad 2021

Grudzień 2021